Romeo und Julia steht für:
 Romeo & Julia, Bürogebäude in Frankfurt am Main, siehe Bürogebäude Ulmenstraße 37–39
 Romeo und Julia (Hochhäuser), zwei Wohnhochhäuser in Stuttgart

Literatur:
 Romeo und Julia, Tragödie von William Shakespeare aus dem Jahr 1597
 Romeo und Julia (Stoff), dazugehöriger literarischer Stoff
 Romeo und Julia (Zaimoglu/Senkel), Neufassung von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel (2006)

Film:
 Romeo und Julia (1912), italienischer Stummfilm
 Romeo und Julia (1936), US-amerikanisches Filmdrama
 Romeo e Giulietta (1954), italienisch-britisches Filmdrama von Renato Castellani
 Romeo and Juliet (1966), britisches Filmdrama von Paul Czinner
 Romeo und Julia (1968), britisch-italienisches Filmdrama von Franco Zeffirelli
 William Shakespeares Romeo + Julia, US-amerikanisches Filmdrama (1996)
 Tatort: Romeo und Julia, deutscher Fernsehfilm (2003)
 Romeo und Julia (2013), britisches Filmdrama

Musik:
 Giulietta e Romeo (Zingarelli), Oper von Niccolò Antonio Zingarelli (1796)
 Giulietta e Romeo (Vaccai), Oper von Nicola Vaccai (1825)
 Roméo et Juliette (Gounod), Oper von Charles Gounod (1867)
 Romeo und Julia (Tschaikowski), Fantasie-Ouvertüre von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1870)
 Giulietta e Romeo (Zandonai), Oper von Riccardo Zandonai (1922)
 Romeo und Julia (Prokofjew), Ballett von Sergei Sergejewitsch Prokofjew (1938)
 Romeo und Julia (Sutermeister), Oper von Heinrich Sutermeister (1940)
 Romeo und Julia (Blacher), Oper von Boris Blacher (1943)
 Romeo and Juliet (Dire Straits), Lied von der Band Dire Straits aus dem Album Making Movies (1980/81) 
 Romeo und Julia (Musical), Musical von Gérard Presgurvic (2001)

Siehe auch:
 Roméo et Juliette
 Romeo & Juliet
 Romeo und Julia auf dem Dorfe
 Romeo und Julia im Schnee